Hayessen ist der Familienname folgender Personen:

 Egbert Hayessen (1913–1944), deutscher Major und Widerstandskämpfer
 Egbert Hayessen, Gutspächter und Bürgermeister von Klausheide siehe Klausheide
 Karl Hayessen (1865–1947), deutscher Verwaltungsbeamter